It’s a Mighty World – album Odetty wydany w roku 1964 przez wytwórnię RCA Victor.

Utwory

Przypisy 

Albumy Odetty
Albumy muzyczne wydane w roku 1964
Albumy folkowe
Albumy RCA Records